

Patronyme

 Alphonse Rabbe (1784-1829), journaliste, historien, écrivain, poète et biographe français ;
 Félix Rabbe (1834-1900), littérateur et traducteur français ;
 Jean François Rabbe (1757-1832), colonel français de la Révolution et de l’Empire.
 Léon Rabbe, chansonnier et auteur dramatique français, neveu d'Alphonse Rabbe.